Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Qatar ExxonMobil Open 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Francouz Jo-Wilfried Tsonga, který místo účasti v Dauhá zvolil start na australském Hopmanově poháru.

Vítězem se stal druhý nasazený Francouz Richard Gasquet, který ve finále přehrál ruského tenistu Nikolaje Davyděnka po třísetovém průběhu 3–6, 7–6(7–4) a 6–3.

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (semifinále)
  '''Richard Gasquet (vítěz)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Jérémy Chardy (1. kolo)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Feliciano López (1. kolo)
  Pablo Andújar ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2013
ATP World Tour 2013